Démocratie européenne, un petit parti politique italien.
Démocratie européenne, un parti politique à Chypre.